Huyghebaert est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Jan Huyghebaert (né en 1945), homme d'affaires belge 
 Jérémy Huyghebaert (né en 1989), joueur de football belge
 Lien Huyghebaert (née en 1982), sprinteuse belge
 Nicolas Huyghebaert (1912-1982), prêtre et historien belge
 Yogi Huyghebaert (1944-2018), homme politique canadien de la Saskatchewan

Homonymie de patronyme